TAV puede significar:
Traducción audiovisual;
Tecnologías Audio Visuales; 
Temporada Académica de Verano; 
Tren de Alta Velocidad; 
Tav, una letra del alfabeto hebreo.

Acrónimos